Hohenbrugg ist der Name folgender Orte:

 Hohenbrugg an der Raab, Ortschaft der ehemaligen Gemeinde Hohenbrugg-Weinberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hohenbrugg (Gemeinde Bad Waltersdorf), Katastralgemeinde von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Hohenbruck
 Hohenbrück (Begriffsklärung)